Oratorio di San Francesco a Bibbiena
 Oratorio di San Francesco a Crespina
 Oratorio di San Francesco a Perosso di Castel Goffredo
 Oratorio di San Francesco a San Gimignano
 Oratorio di San Francesco Saverio a Roma
 Oratorio di San Francesco a Stella

Pagine correlate 
 Chiesa di San Francesco